Телеканал «Гамма» — первый на Украине цифровой эфирный канал. Телеканал позиционировал себя как главный рупор Коммунистической партии Украины на украинском телевизионном пространстве.

Владельцы 
Генеральный директор — сын лидера украинских коммунистов Андрей Симоненко (1974 г. р., женат на дочери Екатерины Ващук). Владельцами канала является семья лидера украинских коммунистов Петра Симоненко, его сын Андрей указан генеральным директором.

История 
Телеканал получил лицензию на вещание серии НР № 0152-м, которая была выдана Национальным советом Украины по вопросам телевидения и радиовещания 20 апреля 2006 года. Тестовое вещание было начато 26 декабря 2006 года в рамках эксперимента по внедрению эфирного цифрового телевидения стандарта DVB-T, а 10 сентября 2007 года канал вышел в эфир с собственной эфирной аппаратной. Телеканал вещал на 64-м ТВК (частота 818 МГц) в цифровом формате DVB-T в Киеве и прилегающих районах, а также в кабельных сетях Украины. Вместе с тем заявленное спутниковое вещание в ходе мониторинга Нацсоветом не было обнаружено.

В 2009 году телеканал Гамма начал спутниковую трансляцию и получил лицензию на вещание серии НР № 0942-м, которая была выдана Национальным советом Украины по вопросам телевидения и радиовещания 1 июля 2009 года.

В мае 2016 года Нацсовет назначил внеплановую проверку телеканала из-за трансляций обращений Петра Симоненко, в которых Нацсовет видит признаки отрицание или оправдание преступного характера коммунистического тоталитарного режима. Также в Нацсовет поступило письмо от Службы безопасности Украины, которая зафиксировала в выступлениях политика признаки нарушения законодательства и попросила изучить эфир. 7 июня 2016 года Независимая медийная совет, куда обратился Нацсовет с просьбой изучить эфиры, в своем заключении установила нарушение части второй статьи 9 и части 2 статьи 6 Закона Украины «О телевидении и радиовещании» телеканалом «Гамма», поскольку передачи содержали оправдание преследования участников борьбы за независимость Украины в XX веке, а также умышленные призывы к разжиганию розни.

9 июня 2016 года Нацсовет объявил предупреждение телеканалу, и обратился в МВД для принятия мер оперативного реагирования. Также была назначена внеплановая проверка из-за отсутствия спутникового вещания.

1 февраля 2017 года телеканал прекратил вещание на территории Украины.

Примечания

Ссылки 
 Сайт телеканала «Гамма»

Телеканалы Украины
Телеканалы, запущенные в 2006 году
Телеканалы, прекратившие вещание в 2017 году
Коммерческие телеканалы
Коммерческие телеканалы Украины
Спутниковые телеканалы Украины
Телеканалы на украинском языке